Kaombe steht für:

 Kaombe (Lukusashi), Zufluss des Lukusashi in Sambia
 Kaombe (Malawisee), Zufluss des Malawisees in Malawi